Хусто Сијера Мендез има више значења:

 Хусто Сијера Мендез (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хусто Сијера Мендез (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику